David Rodríguez i González (Oliana, 1967), alcalde de Solsona des del 2010
 David Rodríguez Lombán (Avilés, 1987), futbolista asturià 
 David Rodríguez Trueba (Madrid, 1969), periodista, escriptor, director de cinema i col·laborador de premsa espanyol